KRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Türkmenbaşy (Turkmenistan)
 krw – codice ISO 639-3 della lingua krahn occidentale
 KRW – codice valutario ISO 4217 del Won sudcoreano, valuta della Corea del Sud